Saint Seiya Rebirth - La rinascita dei Cavalieri dello zodiaco è la prima webserie italiana a portare in versione live action i cavalieri dello zodiaco. È stata sottotitolata in 4 lingue (inglese, francese, spagnolo, portoghese) e ha superato i 5.000.000 di visualizzazioni.

La serie è girata in tutta Italia, il primo episodio ha superato nei primi 10 giorni le 10.000 visite, e nel primo mese le 100.000 visualizzazioni.
Grazie ai sottotitoli la serie si diffonde anche all'estero, su portali come Webseries Channel.

È un progetto no profit e quindi non ufficiale.
Nonostante ciò, l'accoglienza dei fans è stata notevole, tanto da essere presentato in anteprima ad importanti fiere del settore.
La prima presentazione è stata all'Agliana Moonlight cosplay, con le prime tre puntate, nel 2011.
La seconda all'interno del movie and cosplay di Lucca, sempre nel 2011, presentato la serie e l'anteprima della quarta puntata.
La prima importante presentazione arriva con la proiezione del sesto episodio (Light vs Darkness - part 1) all'interno del programma dell'edizione del Lucca Comics & Games 2012.
La seconda parte dell'episodio è stata proiettata in chiusura ad un lungometraggio creato tagliando e mischiando le puntate già uscite, all'interno di Cartoon Club - Rimini Comics 2013, subito dopo la prima reunion storica dei doppiatori dei Cavalieri dello Zodiaco.

Tutto il live action è stato doppiato dalle voci storiche della serie, quali Ivo De Palma, Tony Fuochi, Dania Cericola, e altri.

Trama
La serie è un sequel diretto della saga di Hades, che ha un continuo nella versione cartacea (Next Dimension) ma non in quella animata.
È stato scelto di seguire il passato proposto nella serie Lost Canvas.

Curiosità
Nella serie Saint Seiya Ω, uscita diverso tempo dopo, si sono verificati alcuni avvenimenti trattati in Rebirth, come la nascita del figlio di Sirio, o la nomina a cavaliere d'oro di Kiki.
La serie nel 2015 ha superato i tre milioni di visite nel canale youtube.
La voce di Paolo De Santis era stata annunciata nella serie animata ufficiale per il personaggio di Ade, ma ancora non era uscita. La prima volta che De Santis si è sentito su Ade è stato quindi in Rebirth.

Episodi

Extra
Sono presenti oltre agli episodi, due speciali, la versione live action della sigla Chikiyuugi e la versione live action della sigla Pegasus Fantasy.

Riconoscimenti
2014 - Rome Web Awards
Vincitore Best Costume Design 
 Nomination Best War&Action Series 
Nomination Best Costume Design
Nomination Best Visual Effects
Nomination Best Villain a Damiano Verrocchi nel ruolo di Baal

2015 - World Web Independent Awards
Vincitore Best continent (Europe)
Vincitore Best nation (Italy)
Vincitore Best world

Note

Collegamenti esterni
 
 
 
 

I Cavalieri dello zodiaco
Serie televisive basate su anime e manga